Мерира (Мерир) — мужское имя в Древнем Египте, означающее «Возлюбивший Ра».

Известные носители 

 Мерира — Верховный жрец Атона, 18-я династия.